Untold Story — дебютний незалежний альбом американського репера The Game, виданий лейблом Get Low Recordz 5 жовтня 2004 р. Через зростання популярності виконавця реліз посів 146-ту сходинку Billboard 200, 29-ту Top R&B/Hip-Hop Albums, 27-му Independent Albums та 6-ту Top Heatseekers. У 2005 вийшов сиквел Untold Story, Vol. 2.

Виконавчий продюсер, координатор проекту: JT the Bigga Figga. Мастеринг: Charlie-O. Зведення: Ghazi. 2005 року вийшло перевидання релізу з документальним DVD.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Game